Ел Каризо има више значења:

 Ел Каризо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Каризо (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Каризо (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Каризо (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Каризо (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Каризо (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Каризо (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каризо, Охо дел Каризо (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каризо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каризо (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каризо (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каризо (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каризо (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каризо (Окампо, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каризо (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каризо (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каризо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каризо (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каризо (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Каризо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Каризо (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Каризо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Каризо (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Каризо (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Каризо (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Каризо (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Каризо (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Каризо (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Каризо (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Каризо (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Каризо (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Каризо (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Каризо (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каризо (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каризо (Азоју), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каризо (Копала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каризо, Ранчо де Фаусто Мендоза (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каризо (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каризо (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каризо (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Каризо (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризо, Лос Арадос (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризо (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризо (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризо (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризо (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризо (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризо, Каризо дел Моско (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризо (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризо (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризо (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризо (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризо (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризо (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каризо (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каризо (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каризо (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каризо (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каризо (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каризо (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Каризо (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Каризо (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Каризо (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Каризо (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Каризо (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Каризо (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Каризо (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Каризо (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Каризо (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Каризо (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризо (Санта Марија Екатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризо (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каризо, Парахе Мичивакан (Аватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Каризо (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Каризо (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каризо (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каризо (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каризо (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каризо (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Каризо (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Каризо, Ел Карисито (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Каризо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Каризо (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Каризо (Росарио, Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Каризо (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Каризо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Каризо (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каризо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каризо, Ранчо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каризо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каризо, Сан Исидро (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каризо (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каризо, Сотомајор (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каризо (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каризо (Росарио, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каризо (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каризо, Ла Касита (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каризо (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Каризо (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каризо (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каризо (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каризо (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каризо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каризо (Окампо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каризо, Еухенио Рамирез (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каризо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каризо (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каризо (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Каризо (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику